Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des Konföderationen-Pokals 1999.

Gruppe A

Bolivien

Ägypten

Mexiko

Saudi-Arabien

Gruppe B

Brasilien

Deutschland

Neuseeland

USA

Quelle 
https://www.weltfussball.at/spieler/confederations-cup-1999-in-mexiko/ auf weltfussball.de

Kader